{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (56301) - || 1999 RP60 ||7 september 1999 || LINEAR
|-
| (56302) - || 1999 RW69 ||7 september 1999 || LINEAR
|-
| (56303) - || 1999 RW98 ||7 september 1999 || LINEAR
|-
| (56304) - || 1999 RB119 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (56305) - || 1999 RX119 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (56306) - || 1999 RL125 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (56307) - || 1999 RY125 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (56308) - || 1999 RH132 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (56309) - || 1999 RW140 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (56310) - || 1999 RE151 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (56311) - || 1999 RA221 ||5 september 1999 || LONEOS
|-
| (56312) - || 1999 RM224 ||7 september 1999 || LONEOS
|-
| (56313) - || 1999 SV14 ||29 september 1999 || CSS
|-
| (56314) - || 1999 TZ97 ||2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (56315) - || 1999 TH121 ||4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (56316) - || 1999 TA227 ||4 oktober 1999 || CSS
|-
| (56317) - || 1999 TJ232 ||5 oktober 1999 || LONEOS
|-
| (56318) - || 1999 UR3 ||20 oktober 1999 || T. Kranz, C. Wolf
|-
| (56319) - || 1999 UM10 ||31 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (56320) - || 1999 VB49 ||3 november 1999 || LINEAR
|-
| (56321) - || 1999 VB53 ||3 november 1999 || LINEAR
|-
| (56322) - || 1999 VH68 ||4 november 1999 || LINEAR
|-
| (56323) - || 1999 VE82 ||5 november 1999 || LINEAR
|-
| (56324) - || 1999 VY175 ||2 november 1999 || CSS
|-
| (56325) - || 1999 VT179 ||6 november 1999 || LINEAR
|-
| (56326) - || 1999 VV203 ||9 november 1999 || LONEOS
|-
| (56327) - || 1999 VH215 ||3 november 1999 || LINEAR
|-
| (56328) - || 1999 WE || 17 november 1999 || D. K. Chesney
|-
| (56329) Tarxien || 1999 WO1 ||28 november 1999 || J. Tichá, M. Tichý
|-
| (56330) - || 1999 XS12 ||5 december 1999 || LINEAR
|-
| (56331) - || 1999 XD33 ||6 december 1999 || LINEAR
|-
| (56332) - || 1999 XR34 ||6 december 1999 || LINEAR
|-
| (56333) - || 1999 XU100 ||7 december 1999 || LINEAR
|-
| (56334) - || 1999 XN101 ||7 december 1999 || LINEAR
|-
| (56335) - || 1999 XO111 ||8 december 1999 || CSS
|-
| (56336) - || 1999 XL126 ||7 december 1999 || CSS
|-
| (56337) - || 1999 XG136 ||13 december 1999 || LINEAR
|-
| (56338) - || 1999 XS162 ||8 december 1999 || CSS
|-
| (56339) - || 1999 XV169 ||10 december 1999 || LINEAR
|-
| (56340) - || 1999 XE176 ||10 december 1999 || LINEAR
|-
| (56341) - || 1999 XS221 ||15 december 1999 || LINEAR
|-
| (56342) - || 1999 XW238 ||5 december 1999 || Spacewatch
|-
| (56343) - || 1999 YG || 16 december 1999 || LINEAR
|-
| (56344) - || 1999 YV17 ||29 december 1999 || LINEAR
|-
| (56345) - || 2000 AN41 ||3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (56346) - || 2000 AK64 ||4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (56347) - || 2000 AU64 ||4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (56348) - || 2000 AH69 ||5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (56349) - || 2000 AZ90 ||5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (56350) - || 2000 AB92 ||5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (56351) - || 2000 AN93 ||4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (56352) - || 2000 AR93 ||6 januari 2000 || LINEAR
|-
| (56353) - || 2000 AB103 ||5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (56354) - || 2000 AF129 ||5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (56355) - || 2000 AX130 ||6 januari 2000 || LINEAR
|-
| (56356) - || 2000 AY138 ||5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (56357) - || 2000 AS143 ||5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (56358) - || 2000 AR201 ||9 januari 2000 || LINEAR
|-
| (56359) - || 2000 AZ228 ||7 januari 2000 || LONEOS
|-
| (56360) - || 2000 AP239 ||6 januari 2000 || LINEAR
|-
| (56361) - || 2000 CW1 ||4 februari 2000 || A. Boattini, M. Tombelli
|-
| (56362) - || 2000 CG56 ||4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (56363) - || 2000 CP93 ||8 februari 2000 || LINEAR
|-
| (56364) - || 2000 CU116 ||3 februari 2000 || LINEAR
|-
| (56365) - || 2000 DG54 ||29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (56366) - || 2000 DO69 ||29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (56367) - || 2000 EF || 1 maart 2000 || T. Kobayashi
|-
| (56368) - || 2000 EU5 ||2 maart 2000 || Spacewatch
|-
| (56369) - || 2000 EW6 ||2 maart 2000 || Spacewatch
|-
| (56370) - || 2000 EV7 ||2 maart 2000 || K. Korlević
|-
| (56371) - || 2000 EC15 ||5 maart 2000 || J. Broughton
|-
| (56372) - || 2000 EX19 ||7 maart 2000 || LINEAR
|-
| (56373) - || 2000 EF20 ||1 maart 2000 || CSS
|-
| (56374) - || 2000 EM24 ||8 maart 2000 || Spacewatch
|-
| (56375) - || 2000 EJ25 ||8 maart 2000 || Spacewatch
|-
| (56376) - || 2000 EE33 ||5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (56377) - || 2000 EU35 ||8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (56378) - || 2000 ED37 ||8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (56379) - || 2000 EU42 ||8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (56380) - || 2000 EJ43 ||8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (56381) - || 2000 EN43 ||8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (56382) - || 2000 ES43 ||8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (56383) - || 2000 EJ47 ||9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (56384) - || 2000 EX47 ||9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (56385) - || 2000 EN48 ||9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (56386) - || 2000 EG54 ||9 maart 2000 || Spacewatch
|-
| (56387) - || 2000 EA64 ||10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (56388) - || 2000 EN69 ||10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (56389) - || 2000 EB87 ||8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (56390) - || 2000 EH91 ||9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (56391) - || 2000 ET97 ||11 maart 2000 || LINEAR
|-
| (56392) - || 2000 ET106 ||15 maart 2000 || J. Broughton
|-
| (56393) - || 2000 ER120 ||11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (56394) - || 2000 EB126 ||11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (56395) - || 2000 EV126 ||11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (56396) - || 2000 EX129 ||11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (56397) - || 2000 EN134 ||11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (56398) - || 2000 EW134 ||11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (56399) - || 2000 EU135 ||11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (56400) - || 2000 EF140 ||5 maart 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten